Rio Fuerte — rio mexicano
Fuerte (canção)
El Fuerte
Fuerte Olimpo — distrito e capital do departamento de Alto Paraná, no Paraguai

Desambiguação
Desambiguações de topônimos